Ове́рс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ласс, Ліньєр-Бутон, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 186 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 459,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оверс на сайті французького Національного інституту географії
 Оверс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оверс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара